

Список почётных граждан муниципальных районов Московской области

См. также 
 Почётные граждане муниципальных районов Московской области (Одинцовский район — Щёлковский район)

Примечания 

Почётные звания Московской области